RAB11FIP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 637 амінокислот, а молекулярна маса — 71 928.

Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, цитоплазматичних везикулах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки